Ankerberg ist der Familienname folgender Personen:

 John Ankerberg (* 1945), Moderator und Theologe
 Wenzel von Ankerberg (1757–1824), österreichischer Schachspieler, Beamter und Numismatiker